Bouvet steht für:

 die Bouvetinsel im Südpolarmeer, die von Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier entdeckt wurde,
 mehrere Schiffe der französischen Marine, darunter:
 ein 1866 in Dienst gestellter Aviso, siehe Bouvet (Schiff, 1866)
 ein 1915 gesunkenes Linienschiff, siehe Bouvet (Schiff, 1898)

Bouvet ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Bouvet (1930–2017), französischer Radrennfahrer und Rennorganisator
 Charles Bouvet (1918–2005), französischer Stabhochspringer
 Didier Bouvet (* 1961), französischer Skirennläufer
 Fanny Bouvet (* 1994), französische Wasserspringerin
 François Joseph Bouvet de Précourt (1753–1832), französischer Admiral, 1796/1797 Marinebefehlshaber des missglückten Irland-Feldzuges
 Georges Bouvet (1850–1929), französischer Pharmazeut und Botaniker
 Henry Bouvet (1859–1945), französischer Maler
 Jean-Bernard Bouvet (* 1969), französischer Autorennfahrer
 Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier (1705–1786), französischer Seefahrer
 Marcelle Bouvet, genannt Mireille Dumont (1901–1990), französische Politikerin
 Paulette Bouvet (1914–2010), französische Schauspielerin
 Pierre François Étienne Bouvet de Maisonneuve (1775–1860), französischer Admiral